malina – grupa gatunków z rodzaju Rubus L. wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego

Integralne części wsi w Polsce 
 Według TERYT jest ich 4
 Maliny – część wsi Poręba w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice 
 Maliny – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Maliny – część wsi Gwoździany w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Pawonków
 Maliny – przysiółek wsi Nowieczek w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Dolsk

Zobacz też 
 Malin, Malina, Maliniak, Malinie, Maliniec, Malinka, Malinów, Malinowo, Malinówka